Магеруш има више значења:

 Магеруш (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Магеруш (Ковасна), насеље у округу Ковасна у Румунији
 Магеруш (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији